Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 2009 odbyły się w Chile między 17 kwietnia a 9 maja. Mecze w ramach turnieju odbywały się w mieście Iquique. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1992. Cztery najlepsze drużyny turnieju, wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Nigerii w 2009 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Baraże o III miejsce

Finał

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2009 
  Brazylia
  Argentyna
  Urugwaj
  Kolumbia

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com
 www.CONMEBOL.com

Mistrzostwa Ameryki Południowej U-17 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej